Шоколи, Александр Александрович (1892—1919) — полковник лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, георгиевский кавалер, участник Белого движения.
 Шоколи, Николай Александрович (1887—1963) — участник Белого движения, первопоходник, командир Константиновско-Михайловской батареи, полковник.